No Way Out:

 No Way Out — серия pay-per-view (ППВ) шоу, которое проводит WWE.
 No Way Out (2012) — ежегодное pay-per-view (ППВ) шоу которое проводит World Wrestling Entertainment.